Jelenec může být:

 Jelenec – obec v okrese Nitra na Slovensku
 Jelenec (Karlova Ves) – hájovna v katastru obce Karlova Ves v okrese Rakovník
 Jelenec (geomorfologický podcelek)
 Jelenec (Bílé Karpaty) – kopec v Bílých Karpatech na česko-slovenské hranici
 Chromý jelenec – indiánský šaman z kmene Lakotů
 Odocoileus – rod přežvýkavých savců z čeledi Jelenovití
 jelenec běloocasý  
 jelenec ušatý  
 jelenec černoocasý